Il figlio, Bernhard Auinger, corre come pilota automobilistico professionista.

Carriera
Dal 1979 al 1984 vince per sei volte consecutive il campionato austriaco nella classe 125.

Per quanto riguarda le competizioni del motomondiale ha gareggiato continuativamente dal motomondiale 1977 a quello del 1987 nella classe 125, utilizzando moto di varie case motociclistiche. Inoltre dal 1984 al 1989 ha corso anche in classe 250.

In totale ha vinto 5 gran premi di cui il Gran Premio motociclistico di Gran Bretagna disputato sul circuito di Silverstone per due anni consecutivi, e nel 1985 si è classificato terzo nella classifica finale della classe 125.

Risultati in gara nel motomondiale

Classe 125

Classe 250

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Piloti della classe 125
Piloti della classe 250